Indivíduo
 Individualismo — conceito político, moral e social
 Humano